Antonio Del Prete (1934-2022) – politico e avvocato italiano
Carlo Del Prete (1897-1928) – aviatore e militare italiano
Demetrio Del Prete (1826-1908) – politico italiano
Duilio Del Prete (1938-1998) – attore, doppiatore e cantante italiano
Federico Del Prete (1957-2002) – sindacalista italiano
Franco Del Prete (1943) – batterista e percussionista italiano
Guelfo Del Prete (1873-1901) – matematico italiano
Gustavo Del Prete (1996) – calciatore argentino
Juan Del Prete (1897-1987) – pittore italiano naturalizzato argentino
Lorenzo Del Prete (1986) – calciatore italiano
Miki Del Prete (Michele Del Prete, 1936) – paroliere e produttore discografico italiano
Priscilla Del Prete (1987) – calciatrice italiana